Fontova ist der Name folgender Personen:

 Conrad Abelard Fontova i Planes (1865–1923), katalanisch-argentinischer Pianist und Komponist
 Lleó Fontova i Planes (1875–1949), katalanisch-argentinischer Violinist